Roccatani – abitanti di Rocca Santo Stefano
Roccatani – abitanti di Rocca di Botte
Roccatani – abitanti di Roccacerro
Roccatani – abitanti di Roccagiovine
Roccatani – abitanti di Rocche di Civitella